La temporada 2018-19 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, oficialmente Liga PDVSA Copa Maltín Polar en honor a Domingo Carrasquel, empezó el día 12 de octubre de 2018 con la visita de las Águilas del Zulia a los Caribes de Anzoátegui, campeones de la temporada pasada. El Resto de los Partidos Inaugurales se disputaron el mismo día.

Tuvo su temporada regular desde el 12 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2018. La Postemporada se desarrolló entre el 03 y 27 de enero de 2019.

El Derby de Jonrones tuvo lugar el 3 de diciembre de 2018 en el Estadio Universitario de Caracas, pero el Juego de las Estrellas que se iba a disputar el 4 de diciembre de ese mismo año fue suspendido por razones desconocidas.

En la Serie Final de la temporada, se vieron las caras por octava ocasión histórica Leones del Caracas y Cardenales de Lara, para los Crepusculares esta Final fue la tercera de manera consecutiva, mientras que para los Melenudos significó el regreso al Evento Decisivo después de 8 temporadas de ausencia. En esta instancia decisiva, los Cardenales derrotaron a los Leones en 5 choques, para obtener de esta forma, el quinto campeonato en su historia y primero tras 18 años de espera y también el derecho de representar a Venezuela en la Serie del Caribe 2019. Dicha final estuvo plagada de muchas polémicas debido principalmente a la situación social que se vivía en el país en ese tiempo.

Vale además destacar que en esta temporada el canal Venevisión estuvo ausente de sus transmisiones por primera vez desde 1993.

Temporada Regular 
Durante la temporada regular, fueron disputados doscientos cincuenta y dos (252) juegos a razón de sesenta y tres (63) juegos para cada uno de los ocho (8) equipos, y se jugó de la siguiente manera: Nueve (9) juegos con cada equipo, constando de cinco (5) juegos como home club y cuatro (4) como visitantes. Esta modalidad será revertirá en la temporada siguiente.

Al concluir la temporada regular, pasaron a la postemporada los seis (6) equipos que obtuvieron mejor récord de ganados y perdidos.

Posiciones 
Actualizado al 30 de diciembre de 2018.

Calendario

Postemporada 
La etapa de postemporada comenzó el 3 de enero y finalizó el 27 de enero de 2019.

Los seis equipos clasificados a la etapa de postemporada disputaron una serie de play-off a siete juegos para ganar cuatro. El primer equipo clasificado se enfrentó al sexto, el segundo al quinto, y el tercero al cuarto. Los ganadores de la Primera Serie avanzaron a la Serie Semifinal. Dentro de los perdedores de la Primera Serie, se escogió al cuarto clasificado mediante la celebración de un Juego de Comodín (Wild Card) que se jugó entre los dos mejores clasificados de la temporada regular. El ganador del juego del comodín se unió a los tres ganadores de la Primera Serie y disputaron la Serie Semifinal, al mejor de siete partidos. Los dos ganadores de las Semifinales se enfrentaron en la Serie Final, al mejor de siete partidos.

Primera Serie

Navegantes vs. Caribes

Cardenales vs. Bravos

Leones vs. Tigres

Comodín

Navegantes vs. Tigres

Serie Semifinal

Cardenales vs. Navegantes

Leones vs. Caribes

Serie Final

Cardenales vs. Leones

Líderes 

Actualizado al 30 de diciembre de 2018.

Draft 
La escogencia del Draft solo se efectuó después de haberse determinado los clasificados a la postemporada y de acuerdo a las condiciones del campeonato.

Primera Serie 
Para la Primera Serie de Postemporada, se asignaron a los equipos números del uno (1) al seis (6), de acuerdo con el orden en que hayan quedado en la ronda de clasificación y escogieron sucesivamente del primero al sexto, un (1) jugador por equipo en la primera ronda para la adición y uno (1) para la sustitución.

El roster semanal subió de 30 a 31 jugadores, mientras que el cupo de importados ahora es de diez (10) en lugar de nueve (9) por la adición.

Adiciones

Sustituciones

Serie Semifinal 
En la segunda ronda, comenzando por el equipo n° 1 para la Serie Semifinal, los tres ganadores de la Primera Serie de Postemporada obtuvieron los números del uno (1) al tres (3), de acuerdo al orden en que hayan quedado en la ronda de clasificación. El equipo que definió el cuarto lugar en el juego extra, fue el número cuatro (4), independientemente del lugar en que haya ocupado en la ronda de clasificación. Una vez definidos, escogieron sucesivamente del primero al cuarto, un (1) jugador por equipo para la sustitución, comenzando por el equipo n° 1.

Sustituciones

Serie Final 
Los equipos que clasificaron a la serie final, si no lo han hecho antes, podrán completar los cupos faltantes que no hubiesen llenado de las listas oficiales entregadas por los equipos eliminados.

Sustituciones

Premios y honores

Jugador de la Semana

Designaciones

Referencias

Véase también
 Liga Venezolana de Béisbol Profesional
 Liga Paralela
 Serie del Caribe 2019

Enlaces externos
 Winter Leagues: Liga Venezolana de Béisbol Profesional en MLB.com

2018-19
Béisbol en Venezuela en 2018
Béisbol en Venezuela en 2019